José León je tanečník, sólista a choreograf, představitel moderní španělské taneční školy flamenca.

Osobní a profesionální život 
José León je dvojnásobným světovým rekordmanem (z roku 2002): v největším počtu úderů nohama za sekundu (27 úderů) – dřívější rekord byl z roku 1967 a také v největším počtu úderů nohama za minutu (1068 úderů) - dřívější rekord byl z roku 1989.

Oba Leónovy rekordy jsou registrovány k zápisu do GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ – JOSÉ LEÓN je mužem s nejrychlejšíma nohama na světě ve španělském flamencu.

Narozen v Córdobě (Andalusie, Španělsko). Již od svých 4 let začal se studiem flamenca a klasických španělských tanců ve skupině profesorů jako např. Ana Rodriguez a Concha Calero (držitelka mnoha národních cen flamenca). Ve svých deseti letech si rozšiřuje taneční dovednosti a projevuje svůj talent pod vedením profesorů Mario Maga, Matilde Coral, Manolo Marín, Mariquilla  - na školách v Seville a Granadě. Ve 12 letech přichází se svým samostatným představením v Córdobě. Zde nachází podporu u předních „flamencologů“ tehdejší doby, kteří mu předpovídají nadějnou budoucnost. Od 14 let pak navštěvuje soukromou internátní školu flamenca s 250 žáky z celého Španělska. Mezi 14. a 16. rokem se představuje na mnoha významných soutěžích flamenca. Porotci jednoznačně oceňují jeho talent a získává četná ocenění.

Hostoval v mnoha televizních programech, kde slavil další úspěchy. Vzápětí přechází do Madridu kde pokračuje ve svých studiích flamenca u nejuznávanějších profesorů . Již ve svých 17 letech založil svou vlastní taneční skupinu se kterou sklízel obdiv a potlesk diváků v celém Španělsku.Od roku 1998 působí i se svou taneční skupinou "FANTASÍA ESPAŇOLA" v  Sala de fiestas - La Siesta ve španělské Santa Susanně.

Jeho umění a talent obdivalo publikum nejen doma, ale i v zahraničí například ve Francii, Itálii, Švýcarsku, Německu, České republice, Ukrajině, Polsku, Rusku, Belgii, Chorvatsku, Rumunsku, Litvě a dalších. 

Několikrát vystupoval také v České republice. Poprvé v roce 2004 na svém jediném vystoupení v brněnském KD Rubín, kde vystupoval s jeho taneční partnerkou Rut Romero. V lednu 2008 se León představil v Janáčkově divadle v Brně tentokrát už s celou svou taneční skupinou FANTASÍA ESPAŇOLA a mladým flamencovým kytaristou DIEGUITO CORTÉSEM. 

V lednu roku 2009 připravil José León a jeho taneční skupina Fantasía Espaňola premiéru nového tanečního programu EL PODER DEL FLAMENCO PASIÓN (Síla flamencových vášní). Zhlédlo ho mimo jiné publikum v Litvě, Německu, Rumunsku a v České republice - v Ostravě a v Brně.

Externí odkazy
Agentura Wap Doo Wap - producent J.Leóna v ČR a SR
La Siesta - Santa Susanna - dřívější působiště J.Leóna
Před půlnocí - 25 minutový rozhovor na ČT24 s José Leónem

Španělští tanečníci
Tanečníci flamenca
Osoby s nejistým datem narození
Muži
Žijící lidé